

Patronyme 

 Christof Geiß, également appelé Geiß Hahn, mathématicien allemand ;
 Johannes Geiss (1926-2020), physicien germano-suisse ;
 Michel Geiss, musicien et ingénieur du son français ;
 Pedro Varela Geiss (1957-), libraire, écrivain et historien espagnol ;
 Tony Geiss (1924-2011), scénariste, compositeur et producteur américain.

Autre 
 (18032) Geiss, astéroïde de la ceinture principale